Ponce de León puede referirse a:

Nombre y apellido 
 Ruben Ponce de León Fue  Presidente Municipal del Municipio de Ocampo Basaseachi, Chihuahua Chihuahua, México
 Pedro Ponce de León el Viejo (m. 1352), señor de Marchena y de Bailén. Fue tataranieto del rey Alfonso IX de León
 Rodrigo Ponce de León y Núñez (1443-1492), noble militar de la Reconquista;
 Juan Ponce de León (1460–1521), conquistador español en América;
 Juan Ponce de León II (1524–1591), nieto de Juan Ponce de León y el primer nativo puertorriqueño en convertirse en gobernador de Puerto Rico;
 Fray Pedro Ponce de León (1520–1584), pedagogo leonés pionero de la enseñanza de sordomudos en España;
 Pedro Ponce de León, obispo de Ciudad Rodrigo (1550–1560) y de Plasencia (1560–1573);
 Pedro Ponce de León, obispo de Ciudad Rodrigo (1605–1610) y de Zamora (1610–1615).
 Manuel Ponce de León (1829-1899), cartógrafo, ingeniero y militar colombiano.
 Carlos Horacio Ponce de León (1914–1977), obispo de San Nicolás de los Arroyos;
 Esteban Ponce de León (1692 - 175?) Compositor y monje peruano, Maestro de capilla de la Catedral del Cuzco.
 Alfonso Ponce de León (10 de septiembre de 1906 – 29 de septiembre de 1936), pintor español vanguardista.
 Patricio Ponce de León (26 de agosto de 1919 – 26 de febrero de 2010), micólogo cubano, profesor universitario y conservador de museo.
 Ernesto Zedillo Ponce de León (*1951), expresidente mexicano.
 Facundo Ponce de León (1978-), filósofo y periodista uruguayo.
 Gabriel Ponce de León (1979-), piloto de automovilismo nacido en Junín, Buenos Aires.
 Lorena Ponce de León, paisajista uruguaya, esposa del presidente electo Luis Lacalle Pou.
 Maricris Rubio Ponce de León (*1981), modelo y actriz peruana.
 Gisela Ponce de León (*1985), actriz y cantante peruana.
 Ana Ponce de León (*2002), directora y actriz.

Lugares 
 Casa de Ponce de León, linaje nobiliario español germen de la Casa de Arcos.
 Avenida Juan Ponce de León, una de las principales avenidas de San Juan, Puerto Rico.
 Avenida Ponce de León,  una vía principal e histórica en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
 Plaza Juan Ponce de León en Ponce, Puerto Rico.
 Ponce de León es un pueblo ubicado en el condado de Holmes en el estado de Florida, Estados Unidos.
 Hotel Ponce de León, un antiguo hotel resort en San Agustín, Florida, Estados Unidos, ahora parte del Flagler College.
 Faro Ponce de León, el faro más grande de Florida, ubicado en la Ensenada Ponce de León.
 Barrio Ponce de León, barrio de San Nicolás de los Arroyos, en la provincia de Buenos Aires.